Стрелецкая Слобода — название нескольких населённых пунктов:
 Стрелецкая Слобода — исторический район Москвы, в 1610 году.
 Стрелецкая Слобода — деревня в Севском районе Брянской области.
 Стрелецкая Слобода — село в Рузаевском районе Мордовии.
 Стрелецкая Слобода — исторический район г. Алексин (Тульская область), в настоящее время — крайний восток г. Алексин (рядом с дер. Кудашевка).
 Стрелецкая Слобода — исторический район Курска.
 Стрелецкая Слобода — исторический район Ярославля.